Нитриды кобальта — неорганические соединения металла кобальта и азота,
чёрные или серые кристаллы.

Литература 
 
 

кобальта
Соединения азота по алфавиту
Соединения кобальта